Purpurzünsler bezeichnet zwei Arten der Schmetterlingsgattung Pyrausta, den

 Goldzünsler (Pyrausta aurata) und den
 Purpurroten Zünsler (Pyrausta purpuralis)